Andrea Catellani – calciatore italiano
Edoardo Catellani – politico italiano
Emilio Catellani – fumettista italiano
Enrico Catellani – giurista italiano
Luca Catellani – pallavolista italiano
Sauro Catellani – calciatore italiano
William Catellani – pittore e incisore italiano
Direttor Cavalier Diego Catellani – personaggio della serie Fantozzi